Siegwerk bezeichnet:
den Konzern Siegwerk Druckfarben
seinen Hauptsitz, das Siegwerk (Siegburg)